Miejscowości o tej nazwie:
 Cervera – miasto w Hiszpanii

Osoby o tym nazwisku:
 Ángel Martínez Cervera – hiszpański piłkarz
 Guillem de Cervera – kataloński baron, jurysta i dyplomata
 Luisa Cervera – peruwiańska siatkarka
 María Cervera – peruwiańska siatkarka